Wead est un patronyme porté notamment par :

 Doug Wead (1946-), philanthrope, conférencier et historien présidentiel américain ;
 Frank Wead (1895-1947), aviateur au sein de l'US Navy devenu scénariste entre les deux guerres ;
  (1967-), musicien suédois.

Homonymie de patronyme